Cevahir ist als türkische Form von Jawahir (arab. für „das Geschmeide“) ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname arabischer Herkunft, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Familienname 
 Bülent Cevahir (* 1992), türkischer Fußballspieler
 İbrahim Cevahir (1938–2015), türkischer Unternehmer
 Mustafa Cevahir (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Hüseyin Cevahir (1945–1971), türkischer Revolutionär

Siehe auch 
 Cevahir Shopping Mall, großes Einkaufszentrum in Istanbul

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname